Примера Дивисьон 1966 () — 36-й профессиональный чемпионат Аргентины по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Результаты матчей 

Источник: www.wildstat.ru

Бомбардиры

Ссылки 
 Чемпионат Аргентины 1966 на rsssf.com

1966
Аргентина
1966 год в Аргентине